Gela, ville de Sicile
 le Gela, fleuve de Sicile
 le gela une langue des îles Salomon
 la Neste de la Géla, affluent de la Neste d'Aure
 le pic de la Géla (2 851 m), sommet au fond de la vallée d'Aure dans les Pyrénées.
 Addi Gela, barrage et réservoir dans le woreda de Hintalo-Wajirat au Tigré en Éthiopie.